Чемпионат Америки по баскетболу среди женщин 2013 прошел в Мексике с 21 по 28 сентября. Это 12-й по счёту турнир. В финальной стадии приняли участие 10 национальных сборных, разделённые на 2 группы.

По результатам соревнований прошёл отбор на чемпионат мира — 2014 в Турции.

Квалификация 

 отказалась от участия в чемпионате, ввиду того, что автоматически квалифицировалась на чемпионат мира — 2014.

Предварительный раунд

Группа А

Группа В

Финальный этап

Полуфинал

Матч за 3-е место

ФИНАЛ

Итоговое положение

См. также
Чемпионат Америки по баскетболу 2013

Ссылки
 

 2013
2013 год в баскетболе
Сентябрь 2013 года
Спорт в Мексике в 2013 году
Международные соревнования по баскетболу в Мексике